Чемпионат Белоруссии по русским шашкам среди женщин — ежегодный турнир по шашкам. С 1932 по 1991 годы проводился под названием Чемпионат Белорусской ССР.

Призёры

Литература 
 Журнал «Шашки» 1962 № 6 с.11
 Журнал «Шашки» 1974 №9, с.14.
 Журнал «Шашки» 1980 № 6
 Журнал «Шашки» 1990 №8, с.10.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации шашек Белоруссии
 Чемпионы Белоруссии на сайте Федерации шашек Белоруссии
 Результаты чемпионатов 2007-2014 на сайте Федерации шашек Белоруссии
 Архив журнала «Шашки» 1959-1992.